Каменный ручей может означать:

 Каменный ручей — ручей Онежского озера недалеко от Петрозаводска
 Каменный ручей — приток реки Охта, впадает слева на участке между деревнями Капитолово и Лаврики.
 Каменный Ручей — военный аэродром на Дальнем Востоке РФ.